Orde van de Schitterende Ster (China)
Orde van de Stralende Ster (Zanzibar)